Aliso blanco puede referirse a cualquiera de estas dos especies de Alnus:
Alnus incana o,
normalmente, Alnus rhombifolia.